HRG steht als Abkürzung für:

 Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
 Hochrangige Gruppe unabhängiger Interessenträger im Bereich Verwaltungslasten, ein von Edmund Stoiber geführtes Gremium zum Bürokratiekostenabbau in der EU
 Hochschulrahmengesetz, ein zur Regelung des Hochschulwesens in der Bundesrepublik Deutschland erlassenes Rahmengesetz zum Hochschulrecht
 Home Retail Group, ein britisches Einzelhandelsunternehmen
 HRG Group, ein US-amerikanisches Investmentunternehmen
 Flughafen Hurghada (Hurghada International Airport), ein internationaler Flughafen nahe dem Tourismuszentrum Hurghada, Gouvernement al-Bahr al-ahmar, Ägypten nach dem IATA-Code

H.R.G. steht für:

 H.R.G., ehemalige britische Automarke

HRG